Scott Walker peut faire référence à :
 Scott Walker (1943-2019), chanteur et compositeur américain ;
 Scott Walker (1967-), homme politique américain ;
 Scott Walker (1971-), réalisateur et scénariste néo-zélandais ;
 Scott Walker (1973-), joueur canadien de hockey sur glace.